Delphine Abdala (1871-1941), actrice française ;
 Edgardo Abdala (1978-), footballeur palestino-chilien.

Abdala peut aussi désigner :
 le CIGB-66, un vaccin candidat contre le COVID-19.